Terminal Peak ist der Name folgender Berge:

 Terminal Peak (Antarktika) im Viktorialand, Antarktika
 Terminal Peak (Tasmanien) in Tasmanien, Australien